Fakultet kan hentyde til flere artikler:
 Fakultet (universitet) – er en afdeling eller et fagområde på en forskningsinstitution, f.eks. et universitet eller en professionshøjskole.
 Fakultet (matematik) – er i matematikken produktet af en talrække.